Minotaur kan syfta på:

 Minotaur – ett monster i grekisk mytologi, se Minotauros
 Minotaur (raketserie) – en serie amerikanska raketer
 Minotaur: The Labyrinths of Crete – ett datorrollspel från 1992
 Minotaur (förlag) – ett svenskt förlag
 Minotaur (2006) – en film från 2006

Se även 
 Minotaur-klass – flera olika brittiska fartygsklasser
 Minotauren – en svensk tidskrift